Fagerhult kan syfta på:
Fagerhult, Högsby kommun – en tätort i Högsby kommun
Fagerhults socken – socken i Småland i Handbörds härad
 Fagerhults landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län
 Fagerhults församling – en församling i Växjö stift
Fagerhults kyrka – en kyrkobyggnad i Fagerhult i Växjö stift
 Fagerhults distrikt – ett distrikt i Högsby kommun från 2016
Fagerhult, Habo kommun – en tätort i Habo kommun i Jönköpings län
Fagerhult – en av SCB avgränsad och namnsatt tätort i Uddevalla kommun
Fagerhult, Tanums kommun – en by i Tanums kommun
 Fagerhults kapell – en kyrkobyggnad i Naverstad-Mo församling i Göteborgs stift.
Fagerhult, Hycklinge – en by utanför Hycklinge i södra Östergötland
Fagerhult, Vaggeryds kommun en gård i Hagshults socken
Fagerhult, Kisa – en bondgård med anor från 1700-talet, utanför Kisa
AB Fagerhult – med huvudkontor i Fagerhult i Habo kommun
Fagerhult Habo IB –  en innebandyklubb i Habo kommun
Skånes-Fagerhult – en tätort i Örkelljunga kommun och kyrkby i Skånes-Fagerhults socken i Skåne, innan 1923 postorten Åsbo-Fagerhult, innan 1874 Fagerhult
Skånes-Fagerhults socken – en socken i Skåne i Norra Åsbo härad, innan 1949 Fagerhults landskommun
Skånes-Fagerhults landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län, innan 1949 Fagerhults socken
Skånes-Fagerhults församling – en församling i Lunds stift, innan 1949 Fagerhults församling
Skånes-Fagerhults kyrka – en kyrkobyggnad i Skånes-Fagerhult i Örkelljunga kommun
Skånes Fagerhults distrikt – ett distrikt i Örkelljunga kommun från 2016